Вайскопф или Вайсскопф — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Вайскопф, Виктор Фредерик (1908—2002) — американский физик.
 Вайскопф, Грета (1905—1966) — немецкая писательница.
 Вайсскопф, Густав Альбин (более известный как Густав Альбин Уайтхед; 1874—1927) — пионер авиации.
 Вайскопф, Михаил Яковлевич (род. 1948) — израильский филолог и педагог.
 Вайскопф, Франц Карл (1900—1955) — немецкоязычный писатель.